Lisstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lisstjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Lisstjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Lisstjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lisstjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (9,02 ha)
Lisstjärnen, sjö i Falu kommun,  (5,57 ha)
Nedre Lisstjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Övre Lisstjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Lisstjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (17 ha)

Se även
Lilltjärn
Lisseltjärnen, sjö i Hagfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn